Lysaght bezeichnet

 Averil Margaret Lysaght (1905–1981), neuseeländische Biologin
 Mount Lysaght, Berg in der Antarktis